Globo é a expressão usada na Teosofia para designar uma unidade da constituição de um corpo cósmico (planeta, estrela, cometa etc.).

Segundo a Teosofia, todo corpo cósmico é uma entidade formada por uma estrutura interna invisível e uma estrutura externa, frequentemente visível, chamada veículo físico ou corpo. Estes elementos, em número de sete (doze se incluirmos os planos não manifestados, Rupa-Dathu), são denominados Globos e formam a cadeia planetária.

Ver também 
 A Doutrina Secreta
 Cadeia planetária
 Rondas

Ligações externas 
 Encyclopedic Theosophical Glossary by G. de Purucker

Teosofia